Plac Dworcowy:
 Plac Dworcowy w Krakowie (Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego)
 Plac Dworcowy w Lublinie
 Plac Dworcowy we Lwowie
 Plac Dworcowy w Myszkowie
 Plac Dworcowy w Raciborzu
 Plac Dworcowy w Skierniewicach

Zobacz też 
 Ulica Dworcowa

Dworcowy